Henk Bouwman (hockeyer) (1926-1995), Nederlands hockeyer
 Henk Bouwman (organist) (1938-2007), Nederlands organist
 Henk Bouwman (presentator) (1942-2000), Nederlands presentator, producer en regisseur
 Henk Bouwman (wielrenner) (1960), Nederlands wielrenner